Курьяново — географическое название.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Курьяново — деревня в Глубокском районе Витебской области.

Россия

Вологодская область 
 Курьяново — деревня в Кирилловском районе.

Калужская область 
 Курьяново — деревня в Боровском районе.

Костромская область 
 Курьяново — посёлок в Галичском районе.
 Курьяново — деревня в Парфеньевском районе.
 Курьяново — деревня в Чухломском районе.

Московская область 
 Курьяново — деревня в Волоколамском районе.

Псковская область 
 Курьяново — деревня в Усвятском районе.

Смоленская область 
 Курьяново — деревня в Гагаринском районе.
 Курьяново — деревня в Тёмкинском районе.

Тверская область 
 Курьяново — деревня в Кашинском районе.
 Курьяново — деревня в Конаковском районе.
 Курьяново — деревня в Рамешковском районе.
 Курьяново — деревня в Ржевском районе.

Тульская область 
 Курьяново — деревня в Суворовском районе.

Районы 
 Курьяново — район города Иваново.
 Курьяново — микрорайон на юго-востоке Москвы, названный по бывшей деревне.

Железнодорожные станции 
 Курьяново — остановочный пункт Курского направления Московской железной дороги в одноимённом микрорайоне Москвы.

Другое 
 Причал Курьяново

Примечания